Le Maître du monde peut faire référence à :
 Le Maître du monde (Elmo, the Mighty), film américain muet de Henry MacRae, sorti en 1919 ;
 Le Maître du monde (Tobor the Great), film américain de science-fiction de Lee Sholem, sorti en 1954.
 Le Maître du monde (Master of the World), film américain de William Witney sorti en 1961 ;
 Le Maître du monde (How to Steal the World), film américain de Sutton Roley sorti en 1968 ;
 Le Maître du monde (I padroni del mondo), film italien d'Alberto Cavallone sorti en 1983 ;
 Le Maître du monde, album de la série de bande dessinée Michel Vaillant , paru en 1993 et faisant suite à l'album Une histoire de fous ;
 Maître du monde, roman de Jules Verne, paru en 1904.